Leopoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustaf af Leopold (Carl Gustaf Leopoldt; 1756–1829), schwedischer Dichter und Schriftsteller
 Heinrich-Wolfgang Leopoldt (1927–2011), deutscher Mathematiker